Armo – comune in provincia di Imperia
 Armo – equipaggiamento velico di un'imbarcazione
 Armo – termine con il quale viene definita un'imbarcazione nelle competizioni di canottaggio
 Armo – complesso dei meccanismi di caricamento, cameramento e percussione delle armi da fuoco
 Armo – frazione del comune di Reggio Calabria
 Armo – ex Comune oggi frazione di Valvestino